Bertkau se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Philipp Bertkau
 Philip Bertkau